Всеукраї́нські відо́мості — газета, близька до партії Громада. Закрита у 1998 році після позову на 3,5 мільйона гривень від Григорія Суркіса. Головний редактор з лютого 1994 — Олександр Швець, у 1997—1998 роках — Володимир Рубан.
 Всеукраїнські відомості — газетний концерн, директор Олександр Швець. Дата реєстрації: 28.1.1997.

Примітки